Будківська сільська рада — Волинська область, Маневицький район
 Будківська сільська рада — Тернопільська область, Кременецький район